Příjmení Pohorský nosí více významných osobností:

 Aleš Pohorský (* 1953) – český romanista, literární historik a vysokoškolský pedagog
 Anežka Pohorská (* 1987) – česká dabérka a dětská herečka
 Miloš Pohorský (1929–2013) – český literární kritik a historik